«Idea» — п'ятий альбом британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees». Випущений у 1968 році.

Список композицій

Перше видання 

 «Let There Be Love» — 3:32
 «Kitty Can» — 2:39
 «In The Summer of His Years» — 3:10
 «Indian Gin and Whisky Dry» — 2:01
 «Down to Earth» — 2:32
 «Such a Shame» (Vince Melouney) — 2:28
 «I've Gotta Get a Message to You» — 2:57
 Available only on the U.S. version of the album.
 «Idea» — 2:51
 «When the Swallows Fly» — 2:32
 «I Have Decided to Join the Air Force» — 2:11
 «I Started a Joke» — 3:08
 «Kilburn Towers» — 2:19
 «Swan Song» — 2:58

Перевидання 2006 року 

Диск 1
 «Let There Be Love» — 3:36
 «Kitty Can» — 2:43
 «In The Summer of His Years» — 3:14
 «Indian Gin and Whisky Dry» — 2:05
 «Down to Earth» — 2:36
 «Such a Shame» (Vince Melouney) — 2:29
 «I've Gotta Get a Message to You» — 3:01
 «Idea» — 2:57
 «When the Swallows Fly» — 2:36
 «I Have Decided to Join the Air Force» — 2:17
 «I Started a Joke» — 3:12
 «Kilburn Towers» — 2:22
 «Swan Song» — 3:03
 «Let There Be Love» (mono mix) — 3:32
 «Kitty Can» (mono mix) — 2:37
 «In The Summer of His Years» (mono mix) — 3:09
 «Indian Gin and Whisky Dry» (mono mix) — 2:00
 «Down to Earth» (mono mix) — 2:33
 «Such a Shame» (Vince Melouney) (mono mix) — 2:31
 «I've Gotta Get a Message to You» (mono mix) — 2:56
 «Idea» (mono mix) — 2:57
 «When the Swallows Fly» (mono mix) — 2:28
 «I Have Decided to Join the Air Force» (mono mix) — 2:13
 «I Started a Joke» (mono mix) — 3:09
 «Kilburn Towers» (mono mix) — 2:20
 «Swan Song» (mono mix) — 2:57

Диск 2
 «Chocolate Symphony»* — 2:46
 «I've Gotta Get a Message to You» Mono Single Version — 3:04
 «Jumbo» — 2:11
 «The Singer Sang His Song» — 3:21
 «Bridges Crossing Rivers»* — 2:10
 «Idea» Alternate Mix* — 2:50
 «Completely Unoriginal»* — 3:37
 «Kitty Can» Alternate Mix* — 2:40
 «Come Some Christmas Eve or Halloween»* — 3:32
 «Let There Be Love» Alternate Mix* — 3:36
 «Gena's Theme» — 3:33
 «Another Cold and Windy Day» (Coke Spot #1) — 0:57
 «Sitting in the Meadow» (Coke Spot #2*)- 1:02

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Bee Gees